W Polsce
 Karczewiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno
 Karczewiec – część wsi Rybno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Karczewiec – gromada